Osoby o tym nazwisku:
 Aaron McKie – amerykański koszykarz
 William McKie – brytyjski zapaśnik, olimpijczyk